Appendicularia peut désigner :
 Appendicularia : une classe de tuniciers pélagiques ;
 Appendicularia : un genre végétal de la famille des Melastomataceae.